Pedicellina är ett släkte av bägardjur som beskrevs av Michael Sars 1835. Pedicellina ingår i familjen Pedicellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Pedicellina